Theodore Lyman kan syfta på:

Theodore B. Lyman – amerikansk biskop
Theodore Lyman (borgmästare)
Theodore Lyman (fysiker)
Theodore Lyman (kongressledamot)